Людина-вовк
 Людина-вовк (фільм, 1924)
 Людина-вовк (фільм, 1941)
 Людина-вовк (фільм, 2010)

Див. також 
 Вовкулака